BeNe Supercup 2012 - voetbal
 DFL-Supercup 2012 - voetbal
 Supercup 2012 (basketbal) - basketbal
 Johan Cruijff Schaal 2012, voorheen Nederlandse Supercup - voetbal
 Belgische Supercup 2012 - voetbal
 CAF Supercup 2012 - voetbal
 Supercup van Kazachstan 2012 - voetbal